Le tournoi de tennis de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2012, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 13 au .

Li Na remporte le simple dames. En finale, elle bat Angelique Kerber, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrea Hlaváčková et Lucie Hradecká.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
9 têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 2012
Tennis en août 2012
2012 dans l'Ohio
Sport aux États-Unis en août 2012